Wimbledon 2017 představoval 131. ročník třetího tenisového grandslamu sezóny a jubilejní 50. v otevřené éře – nejstaršího a nejslavnějšího turnaje světa, který se konal od pondělí 3. července do neděle 16. července 2017. Grand Slam probíhal tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Turnaj organizovala Mezinárodní tenisová federace jako jedinou událost velké čtyřky hranou na travnatém povrchu, která byla také součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour a žen WTA Tour. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů a šampioni dvouhry obdrželi prémii 2 200 000 liber.

Singlovými obhájci titulu byli první hráč světového žebříčku Andy Murray ze Spojeného království v soutěži mužů, jenž však ve čtvrtfinále podlehl Samu Querreymu, a mezi ženami vítězka předešlých dvou ročníků a světová čtyřka Serena Williamsová ze Spojených států, která přerušila kariéru pro těhotenství.

Americko-český první pár světa Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová usiloval v ženské čtyřhře o zisk nekalendářního Grand Slamu, tj. čtvrtého grandslamového titulu v řadě během dvou sezón. Pár odstoupil ze soutěže před druhým kolem poté, co si Matteková-Sandsová přivodila ve druhém kole dvouhry vážné zranění pravého kolena.

131. ročník 

131. ročník se tradičně odehrával v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Premiérový ročník se v něm uskutečnil roku 1877. Na novou adresu v ulici Church Road se oddíl přemístil v roce 1922.

Z celkového počtu čtyřiceti travnatých dvorců bylo pro grandslam využito osmnáct včetně tří největších: centrálního dvorce s kapacitou 14 979 diváků, kurtu č. 1, jenž pojme 11 393 přihlížejících, a dvorce č. 2, do jehož ochozů se vtěsnalo 4 000 návštěvníků. Zbylých dvacet dva dvorců v Aorangi Parku a Southlands College sloužilo pro trénink.

Jestřábí oko pro elektronickou kontrolu dopadu míčů, používané od roku 2006, bylo umístěno na třech největších dvorcích a dále na kurtech č. 3, 12 a 18. K odehrání pořadatelé naplánovali 674 zápasů.

Grand Slam probíhal mezi 3. až 16. červencem 2017 a zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru, singly i debly juniorů a juniorek do 18 let v kategorii Grade A, turnaj legend, a také dvouhry a čtyřhry vozíčkářů v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, turnaje zařazeného do kategorie Grand Slamu. Mezi 26. až 30. červnem 2017 probíhaly kvalifikační turnaje v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton.

Oficiální míče dodávala od roku 1902 firma Slazenger. Na organizaci se podílelo okolo šesti tisíc osob, včetně 360 rozhodčích (hlavních a čárových), 250 sběračů, 22 fyzioterapeutů a 46členné obsluhy výsledkových tabulí. Pro zamezení přítomnosti holubů na dvorcích byl každý den dopoledne vypouštěn jestřáb. Držitelem vysílacích práv se stala veřejnoprávní stanice BBC, s níž pořadatelé v roce 2016 prodloužili smlouvu do roku 2024. Akreditováno bylo 3 250 médií. Tradiční večeře šampionů se uskutečnila v Guildhallu.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Švýcar Roger Federer, jenž navýšil rekordní statistiku mužského tenisu 19. grandslamem z dvouhry a jako první vybojoval osmou wimbledonskou trofej, čímž se odpoutal od Peta Samprase a britského amatéra Williama Renshawa. Vyrovnal také rekordní počet 70 startů na grandslamu Francouze Fabrice Santora. Jako druhý hráč otevřené éry prošel soutěží bez ztráty setu a navázal na výkon Björna Borga z roku 1976.
Účastí v celkově jedenáctém wimbledonském finále vyrovnal Connorsův rekord londýnského majoru 102. odehraným zápasem dvouhry. Ve věku 35 let a 341 dní se stal nejstarším londýnským šampionem otevřené éry.

První wimbledonský titul v ženské dvouhře získala 23letá Garbiñe Muguruzaová ze Španělska. Po triumfu na French Open 2016 tak přidala druhé grandslamové vítězství. Stala se i první tenistkou, jež dokázala porazit obě sestry Williamsovy ve finále Grand Slamu.

Mužskou čtyřhru ovládl polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, jehož členové si odvezli první společnou grandslamovou trofej a každý z nich druhou v mužské grandslamové čtyřhře, respektive první takovou z Wimbledonu. V travnaté části sezóny 2017 neprohráli žádný ze 14 zápasů, v jejichž rámci vybojovali tři trofeje. Za nejdelším wimbledonským finále v mužském deblu zaostal závěrečný zápas trvající 4.40 hodin o 21 minut.

V ženské čtyřhře triumfovaly úřadující olympijské vítězky Jekatěrina Makarovová s Jelenou Vesninovou z Ruska, které si připsaly debutový triumf z ženského wimbledonského debla a každá z nich v této soutěži třetí grandslamový. Ve finále nedovolily soupeřkám uhrát ani jeden game, což se stalo pouze v roce 1953.

Ve smíšené čtyřhře zvítězila švýcarsko-britská dvojice Martina Hingisová a Jamie Murray, jejíž členové získali první společný grandslamový titul a každý z nich druhý wimbledonský z mixu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Sam Querrey – 139 /  Johanna Kontaová – 35;
 Nejrychlejší podání:  Nikoloz Basilašvili – 143 mph /  Petra Martićová – 125 mph;
 Nejvíce dvojchyb:  Gilles Müller – 36 /  Venus Williamsová – 29;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání do dvorce:  Daniel Brands – 73 z 87 (84 %) /  Monica Niculescuová – 56 ze 61 (92 %);
 Nejlepší procentuální úspěšnost vyhraných míčů po prvním podání:  Malek Džazírí – 66 ze 76 (87 %) /  Kristina Mladenovicová – 67 ze 78 (86 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po prvním podání:  Marin Čilić – 138 /  Venus Williamsová – 114;
 Nejlepší procentuální úspěšnost získaných bodů po druhém podání:  Nick Kyrgios – 16 z 20 (80 %) /  Světlana Kuzněcovová – 57 z 84 (64 %);
 Nejvíce bodů získaných na příjmu po druhém podání:  Marin Čilić 138 /  Johanna Kontaová – 98;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Marin Čilić – 26 /  Garbiñe Muguruzaová – 26;
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 34 míčů a byla odehrána v prvním kole mezi Španělem Rafaelem Nadalem a Australanem Johnem Millmanem za stavu 6–3, 6–1 a 0:0 z pohledu Nadala, který výměnu vyhrál.
 Nejdelší ženská výměna trvala 29 míčů a byla odehrána mezi Američankou Varvarou Lepčenkovou a Slovinkou Polonou Hercogovou ve druhém kole za stavu 7–6, 2–6, 2–4 a 30:30 z pohledu Lepčenkové, která výměnu prohrála.

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet Wimbledonu 2017 byl proti předešlému ročníku navýšen o 3,5 milionu liber (o 12,5 %) a dosáhl částky 31 600 000 liber. Vítězové dvouher si připsali 2 200 000 liber, což představovalo meziroční nárůst o 200 tisíc liber.

{|class=wikitable style=font-size:90%;text-align:center
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra = 24 360 000 £ na 2 soutěže (+ 12,2 %) 
|-
!width=110 bgcolor=#ededed|Odměny
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
||
||
|£147 000
|£90 000
|£57 000
|£35 000
|£17 500
|£8 750
|£4 375
|-
|bgcolor=#ededed|
|bgcolor=#ededed| £2 200 000
|bgcolor=#ededed| £1 100 000
|bgcolor=#ededed| £1 100 000
|bgcolor=#ededed| £1 100 000
|bgcolor=#ededed| 
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|bgcolor=#ededed|  
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 10,0 %
|bgcolor=#ededed| 11,4 %
|bgcolor=#ededed| 12,5 %
|bgcolor=#ededed| 14,0 %
|bgcolor=#ededed| 16,7 %
|bgcolor=#ededed| 16,7 %
|bgcolor=#ededed| 16,7 %
|bgcolor=#ededed| 16,7 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská čtyřhra = 3 640 000 £ na 2 soutěže (+ 14,7 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£400 000
|£200 000
|£100 000
|£50 000
|£26 500
|£16 500
|£10 750
|rowspan=3 colspan=4 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£400 000
|bgcolor=#ededed|£200 000
|bgcolor=#ededed|£200 000
|bgcolor=#ededed|£200 000
|bgcolor=#ededed|£212 000
|bgcolor=#ededed|£264 000
|bgcolor=#ededed|£344 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016
|bgcolor=#ededed| 14,3 %
|bgcolor=#ededed| 14,3 %
|bgcolor=#ededed| 13,6 %
|bgcolor=#ededed| 13,6 %
|bgcolor=#ededed| 14,0 %
|bgcolor=#ededed| 15,8 %
|bgcolor=#ededed| 16,2 %
|-
!colspan=12| Smíšená čtyřhra = 368 000 £ (+ 0 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£100 000
|£50 000
|£25 000
|£12 000
|£6 000
|£3 000
|£1 500
|rowspan=3 colspan=4 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£100 000
|bgcolor=#ededed|£50 000
|bgcolor=#ededed|£50 000
|bgcolor=#ededed|£48 000
|bgcolor=#ededed|£48 800
|bgcolor=#ededed|£48 800
|bgcolor=#ededed|£24 400
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|-
!colspan=12|  Čtyřhra mužských, ženských a seniorských legend = 435 000 £ na 3 soutěže (+ 5,8 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£23 000
|£20 000
|£17 000  
|£17 000  
|£17 000  
|rowspan=3 colspan=6 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed| £23 000
|bgcolor=#ededed| £20 000
|bgcolor=#ededed| £34 000
|bgcolor=#ededed| £34 000
|bgcolor=#ededed| £24 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016
|bgcolor=#ededed| 4,5 %
|bgcolor=#ededed| 5,3 %
|bgcolor=#ededed| 6,3 %
|bgcolor=#ededed| 6,3 %
|bgcolor=#ededed| 6,3 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra vozíčkářů = 200 000 £ na 2 soutěže (+ 33,3 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£32 000
|£16 000
|£11 000
|£7 500
|rowspan=3 colspan=7 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£32 000
|bgcolor=#ededed|£16 000
|bgcolor=#ededed|£22 000
|bgcolor=#ededed|£30 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016|bgcolor=#ededed| 28,0 %
|bgcolor=#ededed| 28,0 %
|bgcolor=#ededed| 37,5 %
|bgcolor=#ededed| 39,5 %
|-
!colspan=12|  Mužská a ženská čtyřhra vozíčkářů = 50 000 £ na 2 soutěže (+ 0 %) 
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|£12 000
|£6 000
|£3 500
|rowspan=3 colspan=8 style="background: #ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|£12 000
|bgcolor=#ededed|£6 000
|bgcolor=#ededed|£7 000
|-
|bgcolor=#ededed|nárůst k 2016'|bgcolor=#ededed align="center"| — %
|bgcolor=#ededed align="center"| — %
|bgcolor=#ededed align="center"| — %
|-
!colspan=12|Celková dotace = 31 600 000 £ (+ 12,5 %)
|-
|colspan=12 align="center" bgcolor=#ededed| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Nicolás Almagro (operace kolena) → nahradil jej  Ernests Gulbis
  Pablo Carreño Busta → nahradil jej  Facundo Bagnis
  Pablo Cuevas → nahradil jej  Alexandr Bublik
  Čong Hjon → nahradil jej  Marco Cecchinato
  Dan Evans (pozitivní dopingový test) → nahradil jej  Henri Laaksonen
  David Goffin → nahradil jej  Jevgenij Donskoj
  Jošihito Nišioka (operace předního zkříženého vazu levého kolena) → nahradil jej  Dudi Sela

 Ženy 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Vania Kingová → nahradila ji  Ana Bogdanová
  Jaroslava Švedovová → nahradila ji  Magdaléna Rybáriková
  Laura Siegemundová → nahradila ji  Danka Kovinićová
  Samantha Stosurová → nahradila ji  Sie Su-wej
  Ajla Tomljanovićová → nahradila ji  Čang Kchaj-čen
  Serena Williamsová → nahradila ji  Richèl Hogenkampová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Seniorské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Smíšená čtyřhra 
 Liam Broady /  Naomi Broadyová
 Dominic Inglot /  Laura Robsonová
 Joe Salisbury /  Katy Dunneová
 Ken Skupski /  Jocelyn Raeová
 Neal Skupski /  Anna Smithová

Kvalifikanti 
Sedmnáct mužů a dvanáct žen postoupilo do hlavních soutěží z kvalifikací dvouher. Z deblových soutěží prošlo kvalifikačním sítem po čtyřech párech. Turnaj se hrál mezi 26. až 30. červnem 2017 v areálu Bank of England Sports Ground na londýnském předměstí Roehampton. Původně plánován byl do 29. června. Vzhledem k vytrvalému dešti druhý den turnaje došlo k jeho prodloužení.

Skrečování 
Následující tenisté skrečovali během soutěží svá utkání.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
  

 
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017